Priska steht für:
 Priska, einen weiblichen Vornamen
 (997) Priska, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Priska (Dorf), ein Dorf in der Gemeinde Tirana, Albanien
Priska, ein Berg in Albanien